Ayuntamiento de Málaga puede referirse a:

 Ayuntamiento de Málaga, administración pública con responsabilidad política en la ciudad española de Málaga.
 Casa consistorial de Málaga, edificio donde se ubican algunas de las dependencias del Ayuntamiento de Málaga (España).